Ця назва може стосуватись одного з наступних музеїв:
 Музей природознавства у Відні — один із найбільших музеїв Австрії.
 Музей природознавства у Лондоні — один з чотирьох найбільш відвідуваних музеїв Лондона.
 Музей природознавства у Берліні.

Також це може стосуватись одного з Національних музеїв природознавства:
 Національний музей природознавства у Вашингтоні — невід'ємна частиною Смітсонівського інтитуту.
 Національний музей природознавства у Парижі.
 Шведський музей природознавства

Див. також 
 Музей екології гір та історії природокористування в Українських Карпатах.
 Державний природознавчий музей НАН України.